Ванча:
 Ванча, Залан (род. 2004) — венгерский футболист.
 Ванча, Зено (1900—1990) — румынский композитор, музыковед и педагог.